Альбинус — фамилия

Носители:
 Святой Альбинус Анжеский (около 470—550) — французский священник

 Альбинус — древнегреческий философ (II в. до н. э.)
 Адриан Альбинус (1513—1590) — немецкий юрист
 
 Йенс Альбинус (род. 1965) — датский актёр
 Йоханнес Альбинус (1540—1602) — немецкий юрист
 Михаэль Альбинус (1610—1653) — немецкий поэт
 Петрус Альбинус (1543—1598) — поэт и историк
 Ульрих Альбинус (1909—1988) — немецкий архитектор и историк искусства
 Фредерик Альбинус (1715—1778) — голландский врач

См. также 
 Альбин